

Anno 
 1908 – (MCMVIII in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1908 a.C.

Matematica 
 1908 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1908 Pobeda – asteroide della fascia principale del sistema solare